Dondo pode ser:

Dondo - Cidade e município angolano na província do Cuanza Norte
Dondo - Cidade, município e distrito moçambicano na província de Sofala

Desambiguação